Agios Pavlos (Άγιος Παύλος umschr. Ágios Pávlos) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Agios Pavlos (Neapoli-Sykies), Gemeindebezirk und Kleinstadt, der Gemeinde Neapoli-Sykies, Region Zentralmakedonien
 Agios Pavlos (Naoussa), Ort  der Gemeinde Naoussa, Region Zentralmakedonien
 Agios Pavlos (Nea Propondida), Ort der Gemeinde Nea Propondida, Region Zentralmakedonien
 Agios Pavlos (Dytiki Lesvos), Ort der Gemeinde Dytiki Lesvos auf der Insel Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Agios Pavlos (Amorgos), Ort der Gemeinde und Insel Amorgos, Region Südliche Ägäis
 Agios Pavlos (Rhodos), Ort der Gemeinde und Insel Rhodos, Region Südliche Ägäis
 Agios Pavlos (Kandanos-Selino), unbewohnter Ort der Gemeinde Kandanos-Selino, Insel und Region Kreta
 Agios Pavlos (Agios Vasilios), Ort der Gemeinde Kandanos-Selino, Insel und Region Kreta

 Agios Pavlos (Kos), eine Kirche in der Ortschaft Linopotis auf der griechischen Insel Kos

 Agios Pavlos (Zypern), Ort im Bezirk Limassol in Zypern

Siehe auch:
 Sankt Paul